Majdany bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Majdany (Chrostkowo), Dorf der Gmina Chrostkowo, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Majdany (Dąbie), Dorf der Gmina Dąbie, Woiwodschaft Großpolen
 Majdany (Grabica), Dorf der Gmina Grabica, Woiwodschaft Łódź
 Majdany (Kozienice), Dorf der Gmina Kozienice, Woiwodschaft Masowien
 Majdany, Siedlung der Gmina Łęki Szlacheckie, Woiwodschaft Łódź
 Majdany (dt. Maidahnen), Ortsteil der Gmina Przywidz, Woiwodschaft Pommern
 Majdany (Wilków), Dorf der Gmina Wilków, Woiwodschaft Lublin
 Majdany, Ortsteil der Gmina Zaniemyśl, Woiwodschaft Großpolen